Хияма:

 Хияма, Нобуюки (род. 1967) — японский сэйю.
 Хияма — округ в составе губернаторства Хоккайдо (Япония).